Siegharting ist der Ortsname von

 Siegharting (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Siegharting (Prien am Chiemsee), Ortsteil der Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Siegharting (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Siegharting (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Siegharting (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Sigharting